Кулян Сергалиевна Бакубаева (род. 5 октября 1939, с. Куспек) — доярка совхоза «Аканский» Арыкбалыкского района Кокчетавской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1973).

Биография 
Родилась в 1939 году в крестьянской семье в селе Куспек Арыкбалыкского района Северо-Казахстанской области (ныне — Айыртауский район).

С 1956 года трудилась разнорабочей в совхозе «Аканский» Арыкбалыкского района. В 1965 году перешла на молочную ферму, где стала работать дояркой. В этом же году надоила вручную в среднем по две тысячи килограмм с каждой фуражной коровы.

Ежегодно увеличивала количество надоев с каждой коровы. Довела надои с каждой коровы с 1815 килограмм молока в 1966 году до 3126 килограмм молока в 1972 году. В 1973 году была удостоена звания Героя Социалистического Труда «за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и заготовок продуктов животноводства в зимний период 1972—1973 годов».
 
 Награды
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1973 года
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени

Примечания

Источники 
 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2009. — Т. 3. — 181 с.
 Бакубаева Кулян Сергалиевна// Официальный интернет-ресурс Северо-Казахстанской области

Делегаты XXV съезда КПСС
Доярки